Северный морской путь:
 Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике.
 Банк «Северный морской путь» (ОАО «СМП Банк») — московский банк.
 Севморпуть — ледокольно-транспортное судно (лихтеровоз) с атомной силовой установкой.
 Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть) — государственная организация, созданная в 1932 году для народно-хозяйственного освоения Арктики и обеспечения судоходства по Северному морскому пути.